Heimschule bezeichnet:

 Deutsche Heimschule, Internatsschulen in der Zeit des Nationalsozialismus

Spezielle Heimschulen (Auswahl):

 Deutsche Heimschule Schloß Iburg (1942–1945)
 Heimschule St. Landolin
 Heimschule Lender
 Maria Wald im Kloster Wald
 Niedersächsische Heimschule Iburg (1948–1971)